Ка́рлос Альбе́рто Те́вес (,  5 лютого 1984 року, Буенос-Айрес, Аргентина) — аргентинський футболіст, нападник клуб «Бока Хуніорс». Грав за збірну Аргентини.

Статистика виступів

Статистика клубних виступів 
Станом на 20 жовтня 2018 року

Статистика виступів за збірну

Досягнення

Командні 
 «Бока Хуніорс»
 Чемпіон Аргентини: 2003, 2015, 2017-18, 2019-20
 Володар Кубка Аргентини: 2014-15
 Володар Суперкубка Аргентини: 2018
 Володар Кубка Лібертадорес: 2003
 Володар Південноамериканського кубка: 2004
 Володар Міжконтинентального кубка: 2003

 «Корінтіанс»
 Чемпіон Бразилії: 2005

 «Манчестер Юнайтед»
 Чемпіон Англії: 2007-08, 2008-09
 Володар Кубка Ліги: 2009
 Переможець Ліги чемпіонів УЄФА: 2008
 Володар Суперкубка Англії: 2008
 Переможець клубного чемпіонату світу: 2008

 «Манчестер Сіті»

 Чемпіон Англії: 2011-12

«Ювентус»
 Чемпіон Італії: 2013–14, 2014–15
 Володар Кубка Італії: 2014-15
 Володар Суперкубка Італії: 2013
 Фіналіст Ліги чемпіонів: 2014-15

 «Шанхай Шеньхуа»
 Володар Кубка Китаю: 2017

 Аргентина
 Чемпіон Південної Америки (U-20): 2003
  Олімпійський чемпіон: 2004
 Срібрний призер Кубка Конфедерацій: 2005
 Срібрний призер Кубка Америки: 2004, 2007, 2015

Індивідуальні 

 Футболіст року в Південній Америці: 2003, 2004, 2005;
 Футболіст року в Аргентині: 2003, 2004;
 Найкращий гравець року в Бразилії: 2005;
 Найкращий спортсмен року в Аргентині: 2004;
 Володар премії Globo і КБФ в номінації «Найкращий футболіст»: 2005;
 Гравець місяця Англійської Прем'єр-ліги: грудень 2009;
 Найкращий гравець року в «Манчестер Сіті» за версією гравців: 2009/10;
 Найкращий гравець року в «Манчестер Сіті» за версією вболівальників: 2009/10;
 Найкращий гравець року в «Вест Хем Юнайтед»: 2007;
 Найкращий гравець місяця в «Манчестер Сіті» (2): грудень 2009, січень 2010;
 Гравець місяця за версією вболівальників ПФА: березень 2010;
 Володар «Олімпійського золотого бутса»: 2004 (8 голів);
 Найбільш оплачуваний футболіст 2016 року (40 млн євро в рік).

Примітки

Посилання 
 
 
 
 

Аргентинські футболісти
Аргентинські олімпійські чемпіони
Олімпійські чемпіони з футболу
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2004
Футболісти на літніх Олімпійських іграх 2004
Гравці розіграшу Кубка Америки з футболу 2004
Гравці розіграшу Кубка конфедерацій з футболу 2005
Футболісти «Бока Хуніорс»
Футболісти «Корінтіанс»
Футболісти «Вест Гем Юнайтед»
Футболісти «Манчестер Юнайтед»
Футболісти «Манчестер Сіті»
Футболісти «Ювентуса»
Футболісти «Шанхай Шеньхуа»
Уродженці Буенос-Айреса
Аргентинські футбольні легіонери
Футбольні легіонери у Бразилії
Футбольні легіонери в Англії
Футбольні легіонери в Італії
Футбольні легіонери в Китаї
Переможці Ліги чемпіонів УЄФА